ZRH steht für:
 Flughafen Zürich (IATA-Code)
 Bahnhof Zürich Flughafen (IATA-Code)

Abkürzung